2005 Голяма награда на Франция е 55-о за Голямата награда на Франция и десети кръг от сезон 2005 във Формула 1, провежда се на 3 юли 2005 година на пистата Маникур, Франция.

Репортаж

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция